El término Sorano puede referirse:

 a Sorano (mitología), una deidad solar;
 a Sorano, municipio italiano de la Toscana;
 a Sorano de Éfeso, un médico romano del siglo II.